Хорст Вессель ():
 Вессель, Хорст — нацистский герой и автор партийного гимна НСДАП.
 Песня Хорста Весселя — партийный гимн НСДАП.

Военные соединения  18-я добровольческая моторизованная дивизия СС «Хорст Вессель»
 «Хорст Вессель» — авиаполк истребителей № 26 люфтваффе, Zerstörergeschwader 26
 «Хорст Вессель» — немецкая база в Антарктиде, после 1945 года занята Аргентиной.
 «Хорст Вессель» — учебный корабль кригсмарине (1936—1945). После 1945 года учебный корабль Береговой охраны США.
 «Хорст Вессель» — штандарт СА.

Примечания